Trilogía puede referirse a:

 Trilogía, un conjunto de tres trabajos artísticos.
 Trilogía mediterránea, los tres productos básicos de la agricultura mediterránea.
 Trilogía económica, las tres regiones que dominan la economía mundial así como los grandes lineamientos de la política internacional (según Kenichi Ohmae).
 Trilogía (Era de la Información), obra de Manuel Castells, ambicioso y original intento de formular una teoría sistemática que permita dar cuenta de los efectos fundamentales de la tecnología de la información en el mundo contemporáneo.
 Trilogía Millennium, saga de novelas escritas por Stieg Larsson y publicadas póstumamente.
 Matrix, trilogía de películas de ciencia ficción escritas y dirigidas por los Hermanos Wachowski, y protagonizadas por Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, y Hugo Weaving.
 Trilogía marciana, novelas Marte Rojo, Marte Verde, y Marte Azul, en las que Kim Stanley Robinson narra la historia de la hipotética colonización de Marte.

Véase también 
 Trilogy